Варша́вская улица — крупная магистраль в Московском районе Санкт-Петербурга. Проходит от Соединительной железнодорожной линии до улицы Галстяна параллельно Новоизмайловскому проспекту.

Описание 
Улица была проложена в соответствии с послевоенным планом строительства Ленинграда вдоль линии Варшавской железной дороги, с восточной стороны от путей. Получила своё имя 14 июля 1954 года по названию железной дороги и Варшавского вокзала, на который улица сориентирована. В 1967 году участок железной дороги между станциями Корпусное Шоссе и Шоссейная (Аэропорт) был разобран, и поезда переведены на Балтийскую линию.

Изначально Варшавская улица шла от Корпусного проезда до Южного шоссе (ныне — Краснопутиловская улица).

Почти по всей протяжённости по улице проходит граница округов Новоизмайловское и Пулковский меридиан.

По Генеральному плану планировалось пробить продолжение Варшавской улицы до Парфёновской улицы, выходящей к Обводному каналу. Согласно данным комитета по земельным ресурсам и землеустройству, соответствующая территория будущей трассы была зарезервирована. Однако по факту в 2019—2020 годах ведущаяся жилая застройка промзон у бывшего Варшавского вокзала сформировала тупик, выход из которого к Обводному каналу невозможен.

Застройка 
 Дом № 3: крупный торговый центр «Мебельный континент».

 Дом № 5а, литеры Аб и АВ — дореволюционные здания в кирпичном стиле, прим. 1910 года постройки.
 Дом № 11: Ленинградское отделение НИИ связи. В 1985 году в здании была установлена мемориальная доска в память о сотрудниках Ленинградского отделения Научно-исследовательского института связи, погибших на фронте и в блокадном Ленинграде (архитектор Е. П. Линцбах, скульптор Г. П. Постников).
 Дом № 50: Центральное морское конструкторское бюро «Алмаз». При КБ создан музей, экспозиция которого, рассказывает об истории проектирования и развития судостроения, связанной с бюро, начиная с 1934 года. Представлены модели и фотографии кораблей, стенды, рассказывающие о проектах судов противоминной обороны, спасателей, пожарных, доков и прочее.

Транспорт 
На участке между Ленинским проспектом и улицей Галстяна ходят социальные автобусы № 13, 31, 150, 155, 252, 299, 301, а между улицами Краснопутиловской и Галстяна ходит троллейбус № 17. На большей части улицы движения общественного транспорта нет.

Пересекает следующие улицы 
 Корпусной проезд
 Благодатная улица
 Кузнецовская улица
 Бассейная улица
 улица Фрунзе
 улица Победы
 Ленинский проспект
 Краснопутиловская улица

Примечания

Литература

Ссылки 
 Экспозиция по истории проектирования при Западном проектно-конструкторском бюро
 Варшавская улица на сайте «Улицы Питера»